Hemmendorf ist der Ortsname von

 Hemmendorf (Groitzsch), Ortsteil der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hemmendorf (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hemmendorf (Rottenburg), Ortsteil der Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hemmendorf (Salzhemmendorf), Ortsteil der Gemeinde Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Hemmendorf (Untermerzbach), Ortsteil der Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern